Mouvement républicain est un nom porté par différents partis politiques :
 Nouvelle-Calédonie : Mouvement républicain calédonien ;
 Sénégal : Mouvement républicain sénégalais.